Russisch voetbalelftal (mannen)
 Russisch voetbalelftal (vrouwen)
 Russisch voetbalelftal onder 21 (mannen)